Ладисла́в — мужское имя славянского происхождения.

Происходит от слов «лад, ладный» и «слава» — слава, славить.

Производные формы имени — Ладя, Ладуся, Лодя, Слава.

Существует женское парное имя Ладислава.

Известные носители имени 
 Ладислав Постум — король Богемии и Венгрии, герцог Австрийский, последний представитель Альбертинской линии династии Габсбургов.

Примечания 

Мужские имена
Имена славянского происхождения
Страницы значений:Тёзки